Cock ist der Familienname folgender Personen:

 André de Cock (1880–1964), belgischer Philatelist
 César de Cock (1823–1904), belgischer Landschaftsmalerh
 Edward Cock (1805–1892), britischer Chirurg
 Hendrik Cock (1794–1866), niederländischer Rechtsgelehrter und Politiker
 Hendrik de Cock (1801–1842), niederländischer reformierter Pastor
 Hieronymus Cock (1510–1570), niederländischer Verleger
 Jan Wellens de Cock (1475–1527), flämischer Maler
 Nicolas de Cock de Rameyen (* 1938), belgischer Ritter des Malteserordens
 Niki De Cock (* 1985), belgische Fußballspielerin und -trainerin
 Olivier De Cock (* 1975), belgischer Fußballspieler
 Oscar de Cock (* 1881), belgischer Ruderer
 Xavier De Cock (1818–1896), belgischer Tiermaler

Siehe auch:
 Cocke
 Cocks
 Coq
 Decock
 Kock
 Kok